Илья (Арьеж) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи.
 Илья (Эн) — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы.